Francia tízfrankos érme (1964)
Francia tízfrankos érme (1974)
Francia tízfrankos érme (1986)
Francia tízfrankos érme (1988)